El Príncipe Guillermo II de Nassau-Dillenburg (28 de agosto de 1670 - 21 de septiembre de 1724 en Dillenburg) fue gobernante (i.e. Fürst) de Nassau-Dillenburg desde 1701 hasta su muerte. Sus padres fueron el Príncipe Enrique de Nassau-Dillenburg (1641-1701) y su esposa la Princesa Dorotea Isabel de Legnica-Brzeg (1646-1691).

Biografía 
En torno a 1694 realizó su grand tour que lo llevó a través de Alemania, Países Bajos, Inglaterra, Dinamarca, Suecia e Italia. Tras la muerte de su padre en 1701 heredó Nassau-Dillenburg. En 1711, murió  Francisco Alejandro, y Guillermo heredó una porción de Nassau-Hadamar. Las negociaciones se alargaron hasta 1717 y Guillermo II recibió Mengerskirchen, Lahr en el Westerwald, y Frickhofen.

En 1709, fue nombrado Caballero de la Orden de San Huberto, que había sido revivida por el Elector Palatino Juan Guillermo en septiembre de 1708.

Guillermo II murió en 1724 y fue enterrado en la Iglesia Evangélica de la Ciudad en Dillenburg. Como no tenía heredero varón,  su hermano Cristián heredó el principado.

Matrimonio e hijos 
Contrajo matrimonio el 13 de enero de 1699 en Harzgerode con Juana Dorotea (24 de diciembre de 1676 - 29 de noviembre de 1727), la hija del Duque Augusto de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön-Norburg. Tuvieron dos hijos:
 Enrique Augusto Guillermo (15 de noviembre de 1700 - 22 de agosto de 1718)
 Isabel Carlota (14 de julio de 1703 - 22 de junio de 1720)
La familia fue enterrada en la Iglesia Evangélica de la Ciudad en Dillenburg.

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Nassau
Casa de Nassau
Alemanes del siglo XVII
Alemanes del siglo XVIII